Zkratka FCI může znamenat:

  – mezinárodní federace sdružující chovatele poštovních holubů
  – Mezinárodní kynologická federace
 FCI Tallinn – estonský fotbalový klub